In 2001 werd het 87ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 14 januari tot 8 juli. Fortaleza won beide toernooien waardoor er geen finale om de titel nodig was.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel, of als beiden clubs een wedstrijden wonnen werd er een verlenging gespeeld, score tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2001